Валериа́н Валериа́нович Бородае́вский (, по другим данным  — 16 мая 1923) — русский поэт Серебряного века.

Биография 
Будущий поэт родился в селе Кшень Тимского уезда Курской губернии (теперь Советского района Курской области) в семье помещика. Род Бородаевских занесён в родословные книги как древний русский дворянский род. Дед Валериана Осип Осипович был героем Отечественной войны 1812 года, отец Валериан Осипович — директором Курской мужской гимназии, гласным Тимского уездного земского собрания, дядя Сергей Осипович — художником. У Валериана было четверо братьев, все они избрали военную стезю и успешно по ней продвигались.

Валериан окончил Курское реальное училище, затем Петербургский горный институт (учился в 1894—1900 гг.). Работал на шахтах Донбасса, затем фабричным инспектором в Пабьянице (ныне Польша) и Самаре, где познакомился с Алексеем Толстым, после чего решил посвятить свою жизнь литературе.

В 1905 году Бородаевский женился в Москве на Маргарите Андреевне Князевой, классной даме Елисаветинской гимназии. Она сыграла в судьбе мужа важную роль, полностью разделяя его взгляды.

С конца 1908 года Бородаевский оставил деятельность инженера и поселился в имении Петропавловка Тимского уезда Курской губернии (теперь деревня Советского района Курской области).

Вскоре Бородаевский уехал в Петербург, где в 1909 году издал за свой счёт сборник стихов «Страстные свечи». В столице Бородаевский встретился с Вячеславом Ивановым, дружба с которым длилась много лет. В том же 1909 году Иванов в собственном издательстве «Оры» издал сборник Бородаевского «Стихотворения. Элегии. Оды. Идиллии» со своим предисловием. Бородаевский вошёл в круг петербургских поэтов, часто бывал в знаменитой «башне» Иванова, где познакомился с Анной Ахматовой, Николаем Гумилёвым, Андреем Белым, Фёдором Сологубом, Александром Блоком и другими поэтами.

В 1912—1914 годах Бородаевский жил то в Петербурге, то в Петропавловке (в гостях у него бывали Вячеслав Иванов и Юрий Верховский), то за границей — в Италии, Германии. За границей поэт встречался с антропософом Рудольфом Штайнером и, видимо, принял часть его взглядов. Возможно, что в дальнейшем учение Штайнера отрицательно повлияло на характер Бородаевского: в последние годы жизни, особенно при Советской власти, он стал замкнутым, малообщительным.

В 1914 году в московском издательстве «Мусагет» вышла книга стихов Бородаевского «Уединённый дол» (в первом варианте озаглавлена «На лоне родимой земли», автор заменил обложку в уже отпечатанном тираже). В этом сборнике, по выражению Сергея Городецкого, поэт «борется с создавшей его школой — символизмом — и преодолевает его».

В 1917 году поэт развивает в Курске бурную политическую деятельность, приветствуя Февральскую революцию, но постепенно его пыл угасает: душа поэта не приемлет новой власти. Такова же его реакция и на Октябрьскую революцию, после которой он уехал в Киев, где работал чиновником в разных учреждениях. В апреле 1919 года Бородаевский возвратился в Курск и с середины мая устроился инженером в транспортно-материальный отдел Курского СНХ. Поэт работал в разных областях народного хозяйства, а в мае — июне 1920 года был делопроизводителем во 2-м сыпнотифозном лазарете, так как там давали паёк.

Бородаевский принимал участие в работе Союза поэтов, который был создан в Курске в марте 1920 года, занимался с молодыми поэтами техникой стихосложения. Состоялись поэтические вечера с их участием, они печатались в местных журналах «Народное просвещение», «Культура и искусство». О курском Союзе поэтов положительно отозвался Валерий Брюсов. В 1921 году Бородаевский выступил в Курске на вечере, посвящённом памяти Александра Блока (в 1980 году его речь напечатана в московском альманахе «День поэзии»).

Тяжёлый психический недуг осложнил последние годы поэта. Умер Валериан Бородаевский в Курске. Похоронен на Никитском кладбище. Позже туда была перенесена урна с прахом его жены.

В 2006 году в издательстве Курского государственного университета вышла книга Юрия Бугрова «К уединённому долу», рассказывающая о жизни и творчестве Валериана Бородаевского. Собрание сохранившихся стихотворений Бородаевского увидело свет в 2011 г. в Москве.

Творчество 
Творчество Бородаевского относится к неоклассическому течению, сложившемуся в рамках символизма в эпоху его кризиса и распада, когда пафос новаторства сменился пафосом преемственности. Поэт часто обращался к философско-религиозным поискам. В послеоктябрьских стихах он сочетал с символической расплывчатостью и многозначностью элементы акмеистской изобразительности — «вещности».

Стихотворения из цикла «За решеткой», написанные Бородаевским в начале 1920-х годов, настолько лишены примет времени, что подчас непонятно, о какой жизни в них идет речь: о советской или дореволюционной. В рукописях сохранились некоторые философские статьи Бородаевского.

Библиография 

 Страстные свечи: Стансы. СПб.: Тип. «Печ. искусство», 1909. — 72 с. — 100 экз.
 Стихотворения: Элегии. Оды. Идиллии / Предисловие Вяч. Иванова. СПб.: Оры, 1909. — 87 с. — 500 экз.
 Уединённый дол: Вторая книга стихов. М.: Мусагет, 1914. — 144 с. — 500 экз. — Переименована при выходе. Первоначально называлась: На лоне родимой земли. С гравюрой на обложке В. Фаворского.
 Посох в цвету: Собрание стихотворений / Сост., подгот. текста и примеч. А. Д. Бородаевского, Ю. А. Бугрова, И. П. Михайловой, В. А. Резвого; Послесл. Е. В. Глуховой. М.: Водолей, 2011. — 400 с.

Примечания

Литература 
 Бугров Ю. Певец Курского края // Литературная Россия. — 1983. — 28 октября.
 Гельперин Ю. М. Бородаевский Валериан Валерианович // Русские писатели, 1800—1917: Биографический словарь. — Т. 1. — М., 1989. — С. 314—315.
 Петрусенко Н. В. В. В. Бородаевский — поэт символизма // Новый исторический вестник. — 2001. — № 3(5).
 Рыжков Павел. Могила поэта Валериана Бородаевского пребывает в запустении // Курский вестник. — 2003. — № 37. — 16 мая.
 Зубец Ирина. Оставил голос поколения // Литературная Россия. — 2007. — № 52. — 28 декабря.
 Бугров Ю. А. К уединённому долу. Жизнь и творчество поэта Валериана Бородаевского. — Курск: Курский государственный университет, 2006. — 97 с.

Ссылки 
 Буквари Серебряного века. Валериан Бородаевский

Русские поэты
Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)
Выпускники Курского реального училища
Антропософы
Русские поэты Серебряного века
Похороненные на Никитском кладбище